Příjmení Víteček nese více různých osobností:

 Eva Vítečková (* 1982) – česká basketbalistka
 Martin Víteček (* 1980) – český politik a manažer
 Miluše Vítečková (* 1975) – česká autorka sbírek básní

Česká příjmení